Энри́ке Альбе́рто «Бе́то» Боло́нья (; родился 13 февраля 1982 года в Клайполе, партидо Альмиранте-Браун, провинция Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, вратарь клуба «Банфилд».

Биография 
Энрике Болонья — воспитанник академии «Банфилда». За основной состав команды из пригорода Буэнос-Айреса дебютировал в 2007 году. В 2008 году выступал на правах аренды в чемпионате Перу за «Альянсу». В том году Энрике проявил себя в качестве мастера штрафных ударов — с них он забил четыре гола в ворота соперников. Дубль Бето «Универсидаду Сесар Вальехо» позволил «Альянсе» одержать гостевую победу 3:2, а гол «Мельгару» помог добиться гостевой ничей 1:1.

В конце года Болонья вернулся в «Банфилд», а уже в следующем году выиграл с «дрелями» чемпионат Аргентины. Свой единственный гол за родную команду вратарь забил 6 марта 2011 года — на этот раз Энрике отличился с пенальти, открыв счёт в игре Клаусуры с «Ланусом», которая в итоге завершилась победой «Банфилда» 2:1. В сезоне 2011/12 Болонья на правах аренды выступал за «Унион» из Санта-Фе. За эту команду он забил ещё два гола в официальных матчах.

В следующем сезоне аргентинец выступал за «Пеньяроль», с которым стал чемпионом Уругвая и принял участие в розыгрыше Кубка Либертадорес 2013. После возвращения в «Банфилд» помог своей команде добиться возвращения в Примеру.

В 2016 году Энрике Болонья перешёл в «Химнасию» из Ла-Платы. Но уже в июле того же года на правах свободного агента Болонья перешёл в «Ривер Плейт». В первый же год он завоевал с «миллионерами» Кубок Аргентины, однако в матчах участия не принимал. За новую команду Бето дебютировал 19 декабря в гостевой игре чемпионата Аргентины с «Олимпо», победу в которой со счётом 2:1 одержал «Ривер Плейт».

Забитые голы

Титулы и достижения 
  Чемпион Аргентины (2): Апертура 2009, 2021
  Вице-чемпион Аргентины (2): 2016/17, 2019/20
  Обладатель Кубка Аргентины (3): 2015/16 (не играл), 2016/17, 2018/19 (не играл)
  Обладатель Суперкубка Аргентины (2): 2018 (не играл), 2019 (не играл)
  Победитель Примеры B Насьональ (1): 2013/14
  Чемпион Уругвая (1): 2012/13
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2018 (не играл)
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2019 (не играл)
 Обладатель Рекопы (1): 2016 (не играл), 2019 (не играл)

Примечания

Ссылки 
 Enrique Bologna: ex Alianza Lima es nuevo arquero de River Plate

Родившиеся в провинции Буэнос-Айрес
Футболисты Аргентины
Футбольные вратари-бомбардиры
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Унион» Санта-Фе
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата